

Geografia 
 Roebuck – census-designated place nella contea di Spartanburg, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America
 Roebuck Bay – baia della città australiana di Broome

Persone 
 Daniel Roebuck – attore statunitense
 John Roebuck – inventore, chimico e medico inglese
 Marty Roebuck – ex rugbista a 15 australiano